Only You ("solo tu/voi" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Weekend senza il morto (Only You) – film del 1992 diretto da Betty Thomas
 Only You - Amore a prima vista (Only You) – film del 1994 diretto da Norman Jewison
 Only You  – cortometraggio del 2001 diretto da Paolo Guerrieri
 Only You – film del 2018 diretto da Harry Wootliff

Musica 
 Only You  – album dei Rappers Agains Racism del 1999
 Only You – album di Harry Connick Jr. del 2004
 Only You – album di Mike Singer del 2014
 Only You (And You Alone) – brano musicale dei The Platters del 1954
 Only You – singolo degli Yazoo del 1982, dall'album Upstairs at Eric's; una cover è stata realizzata da Jan Wayne 
 Only You – singolo di Savage del 1984 
 Only You – singolo dei Praise del 1991
 Only You – singolo dei Toto del 1992, dall'album Kingdom of Desire
 Only You – singolo dei 112 del 1996, dall'album 112
 Only You – singolo di Scatman John del 1996, dall'album Scatman's World
 Only You – singolo dei Portishead del 1998, dall'album Portishead
 Only You  – singolo di Andrea del 2012
 Only You  – singolo di Zara Larsson del 2017, dall'album So Good
 Only You  – singolo dei Cheat Codes e delle Little Mix del 2018
 Only You – singolo di Becky Hill del 2019

Televisione 
 Only You  – drama coreano del 2005